Beckel ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Beckel (1925–1993), deutscher Jurist und Politiker
 Balthasar Beckel (1726–1809), Schweizer Bildhauer
 Graham Beckel (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Guntram Beckel (1930–2019), deutscher Klassischer Archäologe
 Lothar Beckel (* 1934), österreichischer Kartograph und Unternehmer
 Nadine Beckel (* 1977), deutsche Leichtathletin
 Robert Beckel (1948–2022), US-amerikanischer politischer Kommentator und Fernsehmoderator

Beckel bezeichnet außerdem:
 Beckel, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Polnisch: Wiklino